Strebl ist der Familienname folgender Personen:

 Anita Strebl (* 1946), österreichische Politikerin (SPÖ)
 Magda Strebl (1929–2021), österreichische Generaldirektorin der ÖNB
 Matthäus Strebl (* 1952), deutscher Politiker (CSU)

Siehe auch:
 Strebel